Bobola – polskie nazwisko
 osoby o nazwisku „Bobola”
 Andrzej Bobola (1591-1657) – męczennik, katolicki patron Polski
 Andrzej Bobola (1540-1616) – sekretarz Zygmunta III Wazy
 Elżbieta Bobola (1520-1615) – polska szlachcianka
 Hieronim Bobola (1521-1561) – polski szlachcic i rycerz
 Jan Bobola (1545–1605)– polski szlachcic
 Jan Bobola (1557-1604) – cześnik sandomierski
 Jan Bobola (1592-1635) – cześnik sandomierski
 Jakub Bobola (1578-1636) – podczaszy sandomierski
 Kacper Bobola (1602-1647) – kanonik krakowski
 Krzysztof Bobola (1517-1559) – polski szlachcic i rycerz
 Krzysztof Bobola (1604–1641) – poeta
 Mikołaj Bobola (1550-1610) – polski szlachcic i rycerz
 Sebastian Bobola (1586-1649) – polski jezuita, teolog
 Wojciech Bobola (1561–1606) – polski szlachcic
 Wojciech Bobola (zm. 1631) – podkomorzy przemyski
 Zygmunt Bobola (1661-1683) – polski szlachcic i rycerz
 Bobolowie herbu Leliwa

Zobacz też